Sismo de Lisboa significa terremotos que ocorrem perto de Lisboa, Portugal. O mais famoso deles, o terremoto de Lisboa, foi o terremoto de 1755 que causou danos devastadores.

 Sismo de Lisboa de 1321
 Sismo de Lisboa de 1356
 Sismo de Lisboa de 1531
 Sismo de Lisboa de 1755
Sismo de Lisboa de 1761

Lisboa foi atingida por inúmeros terremotos durante este período. Lisboa foi atingida por sete terramotos no século XIV, cinco vezes no século XVI, três vezes no século XVII e três vezes (1724, 1750, 1755) no século XVIII.